Stub kan betyde flere ting:

 Stub – det der er tilbage, når man skærer størstedelen af et legeme af.
 Keglestub er en kegle, hvor toppen er skåret af.
 Træstub - den nederste tilbageværende del af et træ lige efter det er fældet
 Stub –  den nederste del af et kornstrå efter høst.
 Stubmark – mark der efter høst ligger hen med de nederste dele af kornstrå.
 Skægstub – kort skæghår
 Stubmølle – vindmølle bygget af træ og stående på en fod.
 Andet
 Stub (familienavn) - familienavn
 Stub – en Wikipedia-artikel der ikke er færdiggjort
 Tegnestub – tegneredskab der er udformet som en rund blyant, og lavet af sammenpresset papir, og bliver brugt til at blødgøre og udjævne stregerne på tegninger, og lave bløde overgange.

Kilder